Die Țiriac Foundation Trophy 2022 war ein Tennisturnier der Damen in Bukarest. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 12. bis 18. September 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Țiriac Foundation Trophy 2022 fand vom 10. bis 11. September 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Bukarest